Новооско́льская у́лица — улица в районе Южное Бутово Юго-Западного административного округа города Москвы. Названа, скорее всего, по городу Новый Оскол в Белгородской области.

Описание 
Новооскольская улица — жилая улица с домами 1939-2004 годов (большинство советских домов).

Расположение 
Улица разбита на 4 части. Первая часть начинается от Новобутовской улицы и заканчивается на безымянном проезде. Вторая часть начинается от безымянной тропы и заканчивается выходом на 1-ую Северодонецкую улицу. Третья часть начинается от 1-ой Северодонецкой улицы и заканчивается на 2-й Северодонецкой улице. Четвёртая часть начинается от Богучарской улицы и заканчивается Миргородской улицей.

Транспортное обслуживание

Станции метро 
  Улица Скобелевская (870 м)

Железнодорожный транспорт 

  Бутово (800 м)

Автобусные остановки 
 146 —  Бульвар Дмитрия Донского — Изюмская ул. 22 — 2-й микрорайон Южного Бутова.

 636 — 2-й микрорайон Южного Бутова — Станция «Бутово» — Изюмская ул. 22 —  Улица Скобелевская —  Бульвар Адмирала Ушакова —  Улица Адмирала Лазарева д.50 —  Бунинская аллея —  Коммунарка

 C1 — Остафьевская улица —  5-й микрорайон Южного Бутова —  Южнобутовская —  Бульвар Адмирала Ушакова —  Улица Скобелевская — Изюмская ул.22 —  Улица Горчакова — Бартеневская улица

Примечания

Ссылки 
Сайт префектуры ЮЗАО 

Сайт управы района Южное Бутово 

Улицы Москвы, названные в честь городов